Holandia – państwo w Europie Zachodniej
 Holandia – kraina historyczna w środkowo-zachodniej części państwa Holandia
 Holandia – kraj składowy państwa Holandia składający się z europejskiej części tego państwa oraz 3 karaibskich gmin specjalnych: Bonaire, Saba i Sint Eustatius.

Integralne części wsi w Polsce 
 Według TERYT jest ich 2
 Holandia – część wsi Gawłów w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia
 Holandia –  część wsi Borzyszkowy w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica

Zobacz też 
 Holandia Północna – prowincja Holandii
 Holandia Południowa – prowincja Holandii
 Holandia Karaibska – dawne Antyle Holenderskie